Дядькин, Иосиф Гецелевич
 Дядькин, Сергей Вячеславович — директор (ООО «МГМ»)